Кристофер Джеймс (Крис) Уильямс (, род. 2 ноября 1967 года) — американский актёр, известный также как артист, озвучивавший ряд ролей в компьютерных играх.

Детство 
Родился 19 ноября 1967 года в Тарритауне в штате Нью-Йорк в семье учителей музыки. В детстве под их влиянием учился играть на саксофоне и гобое. В средней школе постоянно участвовал в постановках школьного театра.

Окончил Джорджтаунский университет, получив степень бакалавра в области психологии.

Личная жизнь и общие данные 

Младший брат Ванессы Уильямс. Бывший шурин Рика Фокса и Рамона Херви.

Владеет кроме английского итальянским и испанским языками. Живёт между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Имеет чёрные пояса по тхэквондо и хапкидо, бегает марафоны. Путешествует по миру, собирая деньги для профилактики и повышения осведомленности о диабете.

Рост 178 см.

Комедиант 
Работает в жанре STAND-UP. Выступал в: The Venetian, Caesar’s (Vegas & Tahoe), Trump Plaza, The Tropicana, Laugh Factory, The Comedy Store, Comedy Act Theatre, The Improv

Театр 
 Lekeisha (LA Theatre Centre (LATC)) — Michael/Lead
 Culture shock (Crossroads Theatre) — Andrew Lead
 Bullpen (Tamarind Theatre) — Ensemble
 Blue sphere alliance (Lexinton Theatre) — Сопостановщик
 Guys & Dolls (Bob Giraldi Prod (NY)) — Nathan Detroit

Фильмография 

Был автором части саундтрека к серии «Krazee-Eyez Killa» сериала «Curb Your Enthusiasm» и к серии «Chica and the Man» сериала «Дурнушка».

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Выпускники Средней школы Хораса Грили